Cerqueto ima više značenja:
 Cerqueto, Ancona
 Cerqueto, Macerata
 Cerqueto, Perugia
 Cerqueto, Pesaro-Urbino
 Cerqueto, Rieti
 Cerqueto, Roma
 Cerqueto, Teramo